Pieter Hartsen (1789-1846), Amsterdams koopman, assuradeur en politicus, "vader van".
 Pieter Hartsen (1833-1913), Amsterdams koopman, assuradeur en politicus, "zoon van".